Florian Cajori – matematico svizzero
 Cajori – cratere lunare